Adams Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adams Creek (Rocky Creek), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Adams Creek (VermillionRiver), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Adams Creek (Carthagena Creek), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Adams Creek (Adams Lake), Fluss im Bundesstaat Michigan
 Adams Creek (Middle Fork Black River), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Adams Creek (Blue Creek), Fluss im Bundesstaat New Mexico

 North Branch Adams Creek, Fluss im Bundesstaat Louisiana
 North Fork Adams Creek, Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 West Fork Adams Creek, Fluss im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Adams Mill Creek
 East Fork Adams Creek
 Adam Creek